

Albums 
 Walk with me (Dog Eat Dog) (2006), een album van Dog Eat Dog
 Walk with me (Jamelia) (2006), een album van Jamelia
 Walk with me (The Skatalites) (2012), een EP van The Skatalites
 Walk with me (Alain Clark) (2014), een EP van Alain Clark
 Walk with me (Bugzy Malone) (2015), een EP van Bugzy Malone

Liedjes 
 Walk with me (Tom Springfield) (1966), een lied van Tom Springfield van The Seekers
 Walk with me (Seven and the Sun) (2002), een lied van Seven and the Sun
 Walk with me (Joe Budden) (2003), een lied van Joe Budden
 Walk with me (Young Buck) (2004), een lied van Young Buck
 Walk with me (Neil Young) (2010), een lied van Neil Young

Zie ook 
 Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992), Amerikaanse film van David Lynch